

Brasil 
 Cândia (Pontal) — distrito da cidade de Pontal, São Paulo

Grécia 
 Heraclião — capital da ilha de Creta, antigamente chamada Cândia
 Creta — antigo nome de Creta, por generalização do nome da sua capital
 Ducado de Cândia (ou Reino de Cândia) — designação oficial de Creta durante o período em que foi uma possessão da República de Veneza

Itália 
 Candia Lomellina — comuna da Lombardia
 Candia Canavese — comuna do Piemonte

Seri Lanca 
 Reino de Cândia (Seri Lanca) — reino independente entre 1469 e 1815
 Cândia (Seri Lanca) — nome em português da capital do Reino de Candia

Desambiguações de topônimos